Серге́й Ло́сев:
 Лосев, Сергей Александрович (1893—1942) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Лосев, Сергей Андреевич (1927—1988) — советский журналист и государственный деятель.
 Лосев, Сергей Васильевич (род. 1948) — советский и российский актёр.